Долната таблица представлява списък на националните паркове в САЩ, подредени по щати. В някои от щатите няма национални паркове, а в други (като например Калифорния) съществуват няколко. Някои от парковете са на територията на два или три щата и тяхното име фигурира в списъка на всеки от тях. Площта им е дадена в квадратни мили и квадратни километри. Много от тях са били национални монументи преди да станат национални паркове. Добавянето на нови паркове продължава и в наши дни.

Външни препратки 
 Галерия
 Снимки